Redline — название нескольких гоночных видеоигр:
 Redline Racer (1998) — мотогоночная игра для Windows, Dreamcast и Game Boy Advance.
 Redline (1999) — игра для Windows в жанре гонок на выживание и шутера от первого лица, разработанная Beyond Games.
 Street Legal Racing: Redline (2003) — гоночный симулятор для Windows, разработанный Invictus Games.
 Redline: Xtreme Air Racing 2 (2003) — авиационная игра для Windows, разработанная Victory Simulations.
 Redline (2006) — гоночный симулятор для MacOS, разработанный Ambrosia Software.
 Redline Ultimate Racing (TBA) — гоночная игра для Windows, разрабатывается SimProse.

Другое 
 Redline Communications — телекоммуникационная компания.
 Redline Records — австралийский лейбл звукозаписи.

См. также 
 Красная зона
 Красная линия
 Красная черта